Fillmore steht für:

 Fillmore East, Musiktheater in New York
 Fillmore West, Musiktheater in San Francisco
 Fillmore!, US-amerikanische Zeichentrickserie

Fillmore ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Fillmore (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Fillmore (Illinois)
 Fillmore (Indiana)
 Fillmore (Iowa)
 Fillmore (Kalifornien)
 Fillmore (Kentucky)
 Fillmore (Louisiana)
 Fillmore (Michigan)
 Fillmore (Minnesota)
 Fillmore (Missouri)
 Fillmore (New York)
 Fillmore (North Carolina)
 Fillmore (North Dakota)
 Fillmore (Ohio)
 Fillmore (Oklahoma)
 Fillmore (Pennsylvania)
 Fillmore (Utah)
 Fillmore (Wisconsin), im Washington County
 Fillmore (San Francisco), Ortsteil von San Francisco

Fillmore ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Fillmore (1798–1853), US-amerikanische First Lady

 Henry Fillmore (1881–1956), US-amerikanischer Komponist, Posaunist und Kapellmeister
 Millard Fillmore (1800–1874), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1850 bis 1853
 Myrtle Fillmore (1845–1931), US-amerikanische Mitbegründerin der Unity Church
 Peter Fillmore (* 1936), kanadischer Mathematiker

Siehe auch:
 Fillmore County
 Fillmore Township
 Filmoor-Standschützenhütte
 The Fillmore